Байн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Байн, Исаак Борисович (1896—1990) — румынский и советский дирижёр.
 Байн, Уве (род. 1960) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника.

См. также 
 Байны
 Вудбайн